Diviciacus (oder Divitiacus) war

 ein Stammesführer des gallischen Stammes der Haeduer, siehe Diviciacus (Haeduer);
 ein König des gallischen Stammes der Suessionen, siehe Diviciacus (Suessionen).